Amerykański stan Nowy Jork podzielony jest na 62 hrabstwa. 12 hrabstw powstało od razu po przejęciu przez Brytyjczyków holenderskiej kolonii Nowego Amsterdamu. Ostatnim formacja hrabstwa w Nowym Jorku miała miejsce w 1914, kiedy powstał Bronx. 

Nazwy hrabstw w Nowym Jorku pochodzą od brytyjskich prowincji, hrabstw, miast, prezydentów, mężów stanu oraz polityków Nowego Jorku.

Kod FIPS to pięciocyfrowy kod Federal Information Processing Standard (FIPS), który jednoznacznie identyfikuje hrabstwa. Trzycyfrowy numer jest unikalny dla każdego hrabstwa w danym stanie, ale aby był niepowtarzalny w całym kraju, musi być poprzedzony kodem stanu. Na przykład kod hrabstwa Albany to 001, hrabstwa Addison w Vermont i Alachua na Florydzie to też 001, więc żeby jednoznacznie zidentyfikować hrabstwo Albany w stanie Nowy Jork, należy użyć kodu stanu (36) plus kodu hrabstwa (001); w związku z tym niepowtarzalny ogólnokrajowy identyfikator hrabstwa Albany w stanie Nowy Jork to 36001.

Lista alfabetyczna

Przypisy 

 
Nowy Jork